Max Burchardt ist der Name folgender Personen:

* Max Burchardt (Mediziner) (1831–1897), deutscher Arzt
 Max Burchardt (Ägyptologe) (1885–1914), deutscher Ägyptologe